Генна́дий Кра́узе:
 Краузе, Геннадий Леонидович (1922—2002) — работник транспорта СССР и России, Герой Социалистического Труда, заслуженный работник транспорта Российской Федерации.
 Краузе, Геннадий Николаевич (1914—1980) — советский инженер-механик, лауреат Сталинской премии.